John Montagu (2. książę Montagu) (1689-1749)
 John Montagu (4. hrabia Sandwich) (1718-1792)
 John Montagu (5. hrabia Sandwich) (1744-1814)
 John Montagu-Douglas-Scott (7. książę Buccleuch) (1864-1935)
 John Douglas-Scott-Montagu (1866-1929)
 John Montagu (11. hrabia Sandwich) (ur. 1943)